UUA, sigle composé des deux lettres U et A, peut faire référence à :
 Bugulma, au Tatarstan en Russie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

UUA est un codon, qui signifie :
 leucine, selon le code génétique.